Morvi ist der Name

 eines indischen Fürstenstaats, siehe Morvi (Staat)
 einer Stadt in Gujarat (Indien), siehe Morbi
 eines Distrikts in Gujarat (Indien), siehe Morbi (Distrikt)
 einer Gemeinde in Griechenland, siehe Morvi (Achaia)